Anaconda – oprogramowanie
 Anaconda – miasto w stanie Montana w hrabstwie Deer Lodge
 Anaconda – singel The Sisters of Mercy
 Anaconda – singel Nicki Minaj
 Colt Anaconda – amerykański rewolwer

Zobacz też 
 Rio Anaconda – książka podróżnicza Wojciecha Cejrowskiego
 Anakonda